Saltinho (também chamado de Conjunto Saltinho) é um bairro localizado na zona sul de Londrina .

Principais Vias

 Av. Presidente Abraham Lincoln
 R. Dr. Gilney Carneiro Leal
 R. Dr. Miguel Ángel Espinoza
 R. Ivone Freitas Lopes
 R. Justino Araújo Vilela

Subdivisões

 Conjunto Habitacional Jamile Dequech
 Conjunto Habitacional Tito Carneiro Leal
 Jardim Alto do Cafezal
 Ponte Seca

Saltinho